Marcel Šterbák (né le  à Košice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Košice, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga slovaque avec le HK Spišská Nová Ves en 1998. Il remporte le championnat national en 2009 et 2011 avec le HC Košice. En 2010, il évolue dans l'Extraliga tchèque avec le BK Mladá Boleslav. Il signe aux Diables Rouges de Briançon dans la Ligue Magnus en 2015.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international de 2006 à 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga slovaque || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga slovaque || 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HC Košice || Extraliga slovaque || 39|| 3|| 3|| 6|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002 || HC Košice || Extraliga slovaque || 28|| 1|| 2|| 3|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003 || HC Košice || Extraliga slovaque || 36|| 0|| 0|| 0|| 8|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| HK Trebišov || 1.liga slovaque || 13|| 2|| 4|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2003-2004 || MHC Martin || Extraliga slovaque || 32|| 0|| 0|| 0|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Košice || Extraliga slovaque || 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Košice 2|| 1.liga slovaque || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2004-2005 || HC Košice || Extraliga slovaque || 36|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Trebišov || Extraliga slovaque || 5|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| MHk 32 Liptovský Mikuláš || 1.liga slovaque || 12|| 0|| 0|| 0|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 52|| 0|| 5|| 5|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Košice || Extraliga slovaque || 51|| 11|| 9|| 20|| 78|| 11|| 2|| 2|| 4|| 9
|-
| 2007-2008 || HC Košice || Extraliga slovaque || 43|| 9|| 9|| 18|| 34|| 15|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2008-2009 || HC Košice || Extraliga slovaque || 46|| 5|| 17|| 22|| 48|| 18|| 1|| 9|| 10|| 22
|-
| 2009-2010 || BK Mladá Boleslav || Extraliga tchèque || 42|| 0|| 5|| 5|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Košice || Extraliga slovaque || 57|| 4|| 11|| 15|| 16|| 14|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2011-2012 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 31|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Poprad || Extraliga slovaque || 56|| 6|| 10|| 16|| 30|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || MsHK Žilina || Extraliga slovaque || 55|| 5|| 11|| 16|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Dukla Michalovce || 1.liga slovaque || 39|| 7|| 22|| 29|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus ||26 || 2 || 8 || 10 || 14 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10 
|-
| 2016-2017 || HK Dukla Michalovce || 1.liga slovaque || 45 || 1 || 17 || 18 || 30 || 8 || 1 || 3 || 4 || 6

Notes et références 

Naissance en août 1980
Naissance à Košice
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Košice
Joueur du MHC Martin
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HK Poprad
Joueur du MsHK Žilina
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du HK Michalovce